Matranzo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ballota nigra; o
 el nombre común de la planta Mentha suaveolens.